Юрий Гантман:
 Гантман, Юрий Лазаревич — российский экономист, заведующий кафедрой финансового кредита и биржевого дела Пермского государственного университета.
 Гантман, Юрий Самсонович (1932—1987) — российский кинооператор.